Suche steht für:

 Suchverfahren in der Informatik

Orte:
 Suche (Kobeljaky), ukrainisch Сухе, Dorf in der Oblast Poltawa, Ukraine
 Suche (Rosdilna), ukrainisch Сухе, Ukraine

Polen:
 Suche Łany, Stadtteil von Strzelce Opolskie, Polen
 Suche (Poronin), Dorf in der Gmina Poronin im Powiat Tatrzański, Woiwodschaft Kleinpolen
 Suche (Krasnosielc), Dorf in der Gmina Krasnosielc im Powiat Makowski, Woiwodschaft Masowien
 Suche (Płoniawy-Bramura), Dorf in der Gmina Płoniawy-Bramura im Powiat Makowski, Woiwodschaft Masowien
 Suche (Milowka), Dorf in der Gmina Milówka im Powiat Żywiecki, Woiwodschaft Schlesien
 Sucha (Młynary), deutsch Suche, Dorf in der Gmina Młynary im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch: